Die Aradschin chumb 1995 war eine Übergangssaison, in der von der Austragung in einem Kalenderjahr auf den in der UEFA üblichen Modus von Spät- bis Frühsommer gewechselt wurde. Ein Meister wurde nicht ermittelt.

Modus 
Die Saison startete mit 15 Vereinen, nachdem sich Arpa Jeghegnadsor vor Saisonbeginn zurückzog. Die Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu sieben bzw. acht Teams aufgeteilt und spielten aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Mit dieser Saison wurde die Drei-Punkte-Regel eingeführt.

Vereine

Gruppe 1

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Gruppe 2

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

1995
Fußballsaison 1995